Лом се може односити на:

 Лом, преламање - рефракција светлости (оптика)
 Лом (град), град у Бугарској
 Лом (Бугарска), општина у Монтанској области, Бугарска
 Лом (Норвешка), општина у округу Опланд, Норвешка
 Лом (Мост), град у округу Мост, Чешка
 Лом (Стракоњице), насеље у округу Стракоњице, Чешка
 Лом (Табор), насеље у округу Табор, Чешка
 Лом (албум), шести студијски албум Секе Алексић
 Лом (прашума), прашума у БиХ
 ЛОМ (издавач), издавачка кућа из Београда